Ермосиљо има више значења:

 Ермосиљо
 Ермосиљо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ермосиљо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ермосиљо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ермосиљо (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ермосиљо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ермосиљо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ермосиљо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ермосиљо (Сантијаго Мараватио), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ермосиљо (Санто Доминго Инхенио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ермосиљо, насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Општина Ермосиљо (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику